Железногорский — фамилия и топоним.
 Железногорский район Курской области
 Железногорский театр оперетты
 Железногорский филиал СФУ
 Железногорский ГХК
 Железногорский, Григорий Абрамович (1896—1938) — украинский советский юрист, Генеральный прокурор УССР (1936—1937).